

Села:
 Івашківці — Вінницька область, Жмеринський район
 Івашківці — Львівська область, Самбірський район
 Івашківці — Тернопільська область, Тернопільський район
 Івашківці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Івашківці — Хмельницька область, Хмельницький район

Івашківці () — село, Гродненська область, Берестовицький район